Małgorzata Dunecka, z domu Gajewska (ur. 1956), lekkoatletka polska (biegaczka), olimpijka, medalistka mistrzostw Europy
 Małgorzata Gajewska-Polewczak (ur. 1962), polska hokeista na trawie (bramkarka), olimpijka